Die Liste der Europameister in der Leichtathletik führt sämtliche Medaillengewinner bei Leichtathletik-Europameisterschaften auf. Sie ist gegliedert nach Wettbewerben, die aktuell zum Wettkampfprogramm gehören und nach nicht mehr ausgetragenen Wettbewerben.

Aktuelle Wettbewerbe

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10.000 m

Marathon 
Bei den Europameisterschaften 2012 wurde komplett auf den Marathon verzichtet, während 2016 aufgrund der anstehenden Olympischen Spiele ein Halbmarathon anstelle des Marathons durchgeführt wurde.

20 km Gehen 
Diese Disziplin löste das 10-km-Gehen ab und wurde erstmals bei den Europameisterschaften 1958 ausgetragen. Bei den Europameisterschaften 2012 und 2016 wurde wegen der anstehenden Olympischen Spiele auf die Austragung der Geherwettbewerbe verzichtet.

35 km Gehen

110 m Hürden

400 m Hürden

3000 m Hindernis

4 × 100 m Staffel

4 × 400 m Staffel

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Zehnkampf

Nicht mehr ausgetragene Wettbewerbe

10 km Gehen 
Diese Disziplin wurde bei den Europameisterschaften 1946, 1950 und 1954 ausgetragen und anschließend durch den 20-km-Wettbewerb ersetzt.

50 km Gehen 
Bei den Europameisterschaften 2012 und 2016 wurde wegen der anstehenden Olympischen Spiele auf die Austragung der Geherwettbewerbe verzichtet. Ab 2022 wurde der Bewerb durch den 35 km Bewerb ersetzt.

Europameisterschaften Medaillengewinner